O Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2022 foi realizado de 11 a 21 de agosto de 2022 em Munique, Alemanha, como parte do segundo Campeonato Europeu multiesportivo. As competições masculinas e femininas foram realizadas em datas diferentes. As provas femininas foram realizadas de 11 a 14 de agosto, e as provas masculinas foram realizadas de 18 a 21 de agosto. 40 nações enviaram atletas para a competição. Atletas da Rússia e da Bielorrússia foram banidos devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Calendário

Resumo de medalhas

Medalhistas

Sênior

Juvenil

Quadro de medalhas

Geral

Qualificação para o Campeonato Mundial
Este evento serviu como qualificação para o Campeonato Mundial de 2022 em Liverpool. No feminino, as treze primeiras equipes que se classificaram como uma equipe completa para competir foram Itália, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Hungria, Espanha, Romênia, Finlândia, Áustria, Ucrânia e Suécia. No masculino, as treze melhores equipes que se qualificaram como uma equipe completa para competir foram Grã-Bretanha, Turquia, Espanha, Itália, França, Suíça, Alemanha, Hungria, Ucrânia, Romênia, Holanda, Bélgica e Áustria.

Os 23 primeiros colocados (máximo de dois por país) que não fazem parte de uma equipe se qualificaram para competir individualmente. No feminino foram classificadas Lihie Raz (ISR), Camille Rasmussen (DEN), Maria Tronrud (NOR), Lucija Hribar (SLO), Halle Hilton (IRL), Aneta Holasová (CZE), Zala Trtnik (SLO), Thelma Adalsteinsdottir (ISL), Klara Peterkova (CZE), Juliane Toessebro (NOR), Emma Slevin (IRL), Mariana Parente (POR), Valentina Georgieva (BUL), Sevgi Kayisoglu (TUR), Emilia Kulczynska (POL), Ofir Netzer (ISR), Anina Wildi (SUI), Freja Petersen (DEN), Bengisu Yildiz (TUR), Elvira Katsali (GRE), Tatiana Bachurina (CYP), Tara Vella Clark (MLT) e Hildur Gudmundsdottir (ISL). Além disso, como a Grã-Bretanha qualificou uma equipe, sua vaga de anfitrião foi realocada para Petra Furac (CRO). No feminino foram classificados Sofus Heggemsnes (NOR), Ivan Tikhonov (AZE), David Huddleston (BUL), Robert Kirmes (FIN), Elias Koski (FIN), David Rumbutis (SWE), Dominick Cunningham (IRL), Gagik Khachikyan (ARM), Harald Wibye (NOR), Jose Nogueira (POR), Uri Zeidel (ISR), Valgard Reinhardsson (ISL), Tomas Kuzmickas (LTU), Georgios Angonas (CYP), Gytis Chasazyrovas (LTU), Yordan Aleksandrov (BUL), Daniel Fox (IRL), Joakim Lenberg (SWE), Michalis Chari (CYP), Guilherme Campos (POR), Apostolos Kanellos (GRE), Bidzina Sitchinava (GEO), Saba Abesadze (GEO), Ricards Plate (LAT).

Referências

2022
Europeu
Desporto na Alemanha em 2022
Competições internacionais de ginástica sediadas na Alemanha
Desporto de Munique